Samastipur (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Samastipur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Samastipur